Константин Сергеевич Калмыков (; 4 июня 1978, Харьков, СССР) — украинский хоккеист, левый нападающий. В 2011 году завершил карьеру игрока.

Карьера 
Участник чемпионата мира 2000 года в составе сборной Украины.

Примечания 

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Украины
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс»
Игроки «Луизиана АйсГейторз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки ХК «Ноттингем Пантерс»
Игроки «Мотор-Сити Микэникс»
Игроки «Элмайра Джэкэлз»
Игроки ХК «Риттен Спорт»
Игроки «Пенсакола Айс Пайлотс»
Игроки ХК «Понтебба»
Игроки ХК «Халл Стингрэйз»
Игроки ХК «Динамо» Харьков